Константин Маковский: Маковский, Константин Владимирович (1871—1926) — русский архитектор, сын В. Е. Маковского.
 Маковский, Константин Егорович (1839—1915) — русский художник, учредитель ТПВХ, сын Е. И. Маковского, старший из братьев-художников Маковских.